Hynynen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), joueur finlandais de football
 (né en 1970), guitariste et vocaliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois